Osoby o tym nazwisku:
 Clifford Baldacchino – maltański piłkarz
 Francis Baldacchino – katolicki duchowny, biskup
 Joseph M. Baldacchino – maltański polityk i wojskowy, parlamentarzysta
 Peter Baldacchino – katolicki duchowny, biskup